Михаи́л Григо́рьевич Еро́хин:
 Ерохин, Михаил Григорьевич (1923—1943) — разведчик, Герой Советского Союза.
 Ерохин, Михаил Григорьевич (род. 1938) — советский пианист-концертмейстер.